LI, Li eller li kan betyde:
Li (skråning)
Li (efternavn) og Lee (efternavn) – en omskrivning af flere kinesiske og koreanske familienavne
Li (minoritet) – en etnisk gruppe (黎族, lí zú)
Li (måleenhed) – et kinesisk længdemål
Li (uhyre) – et mytisk, dragelignende uhyre
Limburgisisk sprog (ISO 639 alfa-2, li)
Lithium – et kemisk element
.li – Liechtensteins internetdomæne
En forkortelse af navnene på floder i Kina, f.eks. er Lishui floden (澧水, Lǐ shǔi) og Lijiang floden (漓江, Lí Jiāng) sommetider forkortet til Li. 
Romertallet LI betyder 51